Рассоховатое — название населённых пунктов на Украине:

 Рассоховатое () — село в Марковском районе Луганской области.
 Рассоховатое () — бывшее село в Решетиловском районе Полтавской области, ликвидировано в 1986 году.
 Рассоховатое () — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Рассоховатое () — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Рассоховатое () — село в Изюмском районе Харьковской области.

См. также 
 Рассоховатая
 Рассоховатка
 Россоховатое